Malerstraße steht für 

 Malerstraße (Bremen)
 Malerstraße (Dresden)
 Malerstraße (Wachwitz)
 Malerstraße (Wuppertal)